Paul Wilson peut faire référence à :
 Paul Wilson (né en 1941), auteur, sociologue et criminologue australien ;
 Paul Wilson (né en 1947), athlète américain, ancien détenteur du record du monde du saut à la perche ;
 Paul Wilson (né en 1973), joueur américain de baseball et lanceur des ligues majeures ;
 Paul Wilson (né en 1978), bassiste du groupe de rock Snow Patrol.